De Bardzragujn chumb 2009 was het achttiende seizoen van het Armeense nationale voetbalkampioenschap. Het ging van start op 21 maart en eindigde op 7 november 2009. Pjoenik Jerevan won na 28 wedstrijden hun negende opeenvolgende titel.

Clubs

Eindstand

Uitslagen 

* De wedstrijd tussen Ararat Jerevan - Banants Jerevan werd in een reglementaire overwinning van 0-3 omgezet, doordat Ararat Jerevan 2 niet speelgerechtigde spelers had opgesteld.

Topscorers 
15 goals
  Arthur Kocharyan (Uliss Jerevan)

14 goals
  Boti Demel (MIKA Asjtarak)
  Arsen Avetisyan (Gandzasar Kapan)

Externe links 
 Eindklassement op soccerway.com
 Eindklassement + topscorerslijst

Competitievoetbal 2009
Armeense voetbalcompetitie